Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Epervier.
Le  est un brick armé de 16 canons. C'est un corsaire français capturé en 1797.
Le  est un brick armé de 16 canons. Il commence sa carrière sous le nom d'Épervier dans la marine française avant sa capture en 1803. Il est démoli en 1811.
Le  est un brick armé de 18 canons. Lancé en 1802, il est capturé par la marine américaine en 1814 et disparait en mer l'année suivante.

Voir aussi 

Epervier